

Toponyme 
 La vallée de l'Arberoue, formée par la rivière Arbéroue, appartient à une des provinces du pays basque français située dans le département des Pyrénées-Atlantiques : la Basse-Navarre.
Saint-Martin-d'Arberoue est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Arberoue est un pays historique de la province basque de Basse-Navarre, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.

Hydronyme
L'Arbéroue est un cours d'eau du Pays basque français (département des Pyrénées-Atlantiques) qui arrose les coteaux du sud de l'Adour.

Homonymie de toponyme